Bhadrakali – bogini hinduistyczna
 Bhadrakali – jednostka administracyjna w dystrykcie Sindhuli